Симат-де-Вальдигна (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сафор. Занимает площадь 38,5 км². Население — 3 722 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 21 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web oficial del ayuntamiento de Simat de la Valldigna
 Web turística de Simat de Valldigna
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
 

Муниципалитеты Валенсии